Super 98 FM de Eunápolis na Bahia é uma rádio FM. Mais conhecida como a rádio do povão, pertence ao deputado Uldurico Pinto e passou por processo judicial em junho e julho de 2008 por fazer campanha para um candidato da oposição, sendo multada em mais de R$ 60.000,00.

Ligações externas

Estações de rádio da Bahia
Eunápolis